Ein Verwaltungsvollstreckungsgesetz existiert sowohl in Deutschland als auch in Österreich und der Schweiz:
 Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz für Deutschland
 Verwaltungsvollstreckungsgesetz für Österreich
 Verwaltungsvollstreckungsgesetz für die Schweiz